Manuel Villar puede referirse a:
Manuel Villar Mingo fue un anarquista español colaborador y director de varios periódicos.
Manuel Villar Fernández fue un sindicalista y político español de la UGT y PSOE.